Попов може да се отнася за:
 Алек Попов (р. 1966), български писател
 Александър Попов, няколко души с това име
 Антон Попов, няколко души с това име
 Атанас Попов, няколко души с това име
 Васил Попов, няколко души с това име
 Владимир Попов, няколко души с това име
 Гавриил Попов (1904 – 1972), руски композитор
 Георги Попов, няколко души с това име
 Давид Попов (р. 1927), български футболист
 Данаил Попов (1840 – 1909), български революционер
 Димитър Попов, няколко души с това име
 Емил Попов (р. 1951), български скулптор
 Ивайло Попов (р. 1973), български футболист
 Иван Попов, няколко души с това име
 Ивелин Попов (р. 1987), български футболист
 Йонко Попов (р. 1951), български композитор
 Кирил Попов (1880 – 1966), български математик
 Константин Попов (1912 – 1984), български политик
 Маркиан Попов (1902 – 1969), съветски офицер
 Методий Попов (1881 – 1954), български биолог
 Нейчо Попов (1924 – 1974), български актьор
 Нико Попов (1836 – 1905), български юрист, политик
 Никола Попов, няколко души с това име
 Николай Попов, няколко души с това име
 Павел Попов (1902 – ?), български агроном
 Рафаил Попов (1876 – 1940), български историк
 Роберт Попов (р. 1982), македонски футболист
 Спас Попов (р. 1965), български футболист
 Стале Попов (1902 – 1965), македонски писател
 Стефан Попов, няколко души с това име
 Страхил Попов (р. 1990), български футболист
 Тодор Попов (1921 – 2000), български композитор
 Христо Попов, няколко души с това име
 Юлиан Попов (р. 1959), български писател, журналист, министър
 Яни Попов (1878 – 1954), български революционер

Български фамилни имена